Brodsky ou Brodský est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolph Brodsky (1851-1922), violoniste et pédagogue russe ;
 Adriana Brodsky (1955-), actrice et vedette argentine ;
 Aleksandr Brodsky (1903-1984), photographe de guerre russe ;
 Isaak Brodsky (1883-1939), peintre ukrainien ;
 Joel Brodsky (1940-2007), photographe américain ;
 Joseph Brodsky (1940-1996), poète russe ;
 Vlastimil Brodský (1920-2002), acteur tchèque.

Divers 
 Quatuor Brodsky, quatuor à cordes.